Par ordre chronologique
 Carolyn Lee (morte en 1920), actrice américaine ;
 Carolyn Lee (1934–2010), actrice américaine ;
 Carolyn Lee (née en 1942), actrice américaine.